Ciruelo Cabral, né le  à Buenos Aires, est un peintre et illustrateur argentin de fantasy.

Biographie 
Il a illustré les cartes de Magic : l'assemblée de Wizards of the Coast. Ciruelo s'est spécialisé dans les dragons.

Œuvres 

Darkstone
How the Mighty Have Fallen
The Book of Athyra de Steven Brust (cover)
Luthiens Gamble de R. A. Salvatore  (cover)
The Dragon King de R. A. Salvatore  (cover)
Orca de Steven Brust (cover)
The Seventh Song de Steve Vai (album cover)
Cormyr de Ed Greenwood & Jeff Grubb TSR, 1994   (cover)
Elminster in Myth Drannor de Ed Greenwood, TSR, 1994   (cover)
Evermeet Island of Elves de Ed Greenwood
Cormyr de Ed Greenwood
Hosbsyllwin, 28x20 (huile / toile)
Chris Claremont & George Lucas (cover)
Chronicles of the Shadow War suite de Willow (film)
Shadow Moon
Shadow Dawn
Shadow Star

Bibliographie 
 Magia, the Ciruelo Sketchbook, 2000 (Dac Éditions)
 Luz, the Art of Ciruelo, 1997
 The Book of the Dragon by Ciruelo, 1992 (Paper Tiger)
 Cuaderno de Viajes de Ciruelo, 2005 (Dac Éditions)
 Fairies and Dragons "Art is Magic" (DAC editions)
 Ciruelo, 1990 (Paper Tiger)

Notes et références

Voir aussi 
 Illustration de fantasy

Liens externes 
 
 Ciruelo Cabral

Peintre argentin du XXe siècle
Peintre argentin du XXIe siècle
Illustrateur argentin
Naissance à Buenos Aires
Naissance en juillet 1963
Illustrateur de fantasy